Onderdistrict in Indonesië
 Pagelaran (Malang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Pagelaran (onderdistrict van Cianjur), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie West-Java
 Pagelaran (onderdistrict van Pandeglang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Pagelaran (onderdistrict van Pringsewu), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Pagelaran (Ciomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Pagelaran (plaats in Cianjur), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Pagelaran (plaats in Pringsewu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Pagelaran (Purabaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Pagelaran (plaats in Pandeglang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Pagelaran (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, regentschap Pemalang, Midden-Java